Tschebotarjow (weibliche Form Tschebotarjowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Saweljewna Tschebotarjowa (* 1972), russische Violinistin
 Artjom Nikolajewitsch Tschebotarjow (* 1988), russischer Boxer
 Chariton Andrejewitsch Tschebotarjow (1745–1815), russischer Geograph; Rektor der Universität Moskau
 Dmytro Tschebotarjow (1908–2005), ukrainischer Mediziner
 Nikolai Grigorjewitsch Tschebotarjow (1894–1947), sowjetischer Mathematiker
 Sergei Wiktorowitsch Tschebotarjow (* 1969), russischer Politiker
 Wladimir Alexandrowitsch Tschebotarjow (1921–2010), sowjetischer Drehbuchautor und Filmregisseur